Serqueux ist der Name folgender Orte in Frankreich:
 Serqueux (Haute-Marne) im Département Haute-Marne
 Serqueux (Seine-Maritime) im Département Seine-Maritime